Kaczyński es un apellido polaco. La forma femenina es Kaczyńska. Es el apellido de:
 Jarosław Kaczyński (n. 1949), político polaco y ex primer ministro de Polonia;
 Lech Kaczyński (1949–2010), político polaco, expresidente de Polonia y hermano gemelo de Jarosław;
 Maria Kaczyńska (1943–2010), esposa de Lech Kaczyński, ex primera dama de Polonia;
 Theodore Kaczynski (n. 1942), terrorista estadounidense más conocido como Unabomber.